Житников — русская фамилия; женская форма Житникова.

 Известные носители 
 Житников, Алексей Анатольевич (род. 1984) — российский футболист, защитник.
 Житников, Дмитрий Валерьевич (род. 1989) — российский гандболист.
 Житников, Пётр Илларионович ‎(1906—1979) — Герой Социалистического Труда (1957).
 Житников, Яков Ефимович (1886—1918) — революционер, большевик, участник борьбы за власть Советов в Туркменистане.

 Житникова, Варвара Павловна (1917—1984) — Герой Социалистического Труда.